Braunschweiger Platz steht für:

 Braunschweiger Platz (Hannover), Platz in Hannover
 Braunschweiger Platz (Uerdingen), Platz in Uerdingen